Teatro de Variedades puede referirse a varias opciones:

 Teatro Variedades (Madrid) - Una sala de teatro ubicada en la ciudad de Madrid, que estuvo en funciones durante buena parte del siglo XIX hasta que sufrió un incendio el 28 de enero de 1888.
 Teatro Variedades (Quito) - Una sala de teatro ubicada en la ciudad de Quito, que posteriormente fue renombrada a Teatro Ernesto Albán.
 Teatro Variedades (Costa Rica) - Una sala de teatro ubicada en la ciudad de San José, considerada el teatro más antiguo de esa ciudad y que en 1999 fue declarada patrimonio histórico-arquitectónico.
 Teatro Variedades (Panamá) - Una sala de teatro y de cine ubicada en la ciudad de Panamá, declarada monumento histórico de Panamá.
 Teatro de variedades - Un formato de espectáculo en el que se presentaban diversos números artísticos.